Евгений Николаевич Воро́нин (1920 — 7 января 1950, аэропорт Кольцово, близ Свердловска) — советский спортсмен, игравший в хоккей с мячом, хоккей с шайбой и футбол.

Биография 
Начал играть в хоккей с мячом и футбол в Москве в 1936 году в заводской команде. С 1943 года играл в команде Московского авиатехнического училища, в 1945—1950 — в команде ВВС. В сезонах 1946/47 — 1949/50 играл за команду ВВС МВО по хоккею с шайбой.

Погиб 7 января 1950 года в авиакатастрофе под Свердловском в составе хоккейной команды ВВС.

Достижения 
Хоккей с шайбой
 Чемпионат СССР
  Серебряный призёр: 1949

Хоккей с мячом

  '''Финалист Кубка СССР: 1945

Ссылки 
 Воронин Евгений Николаевич
 

Хоккеисты по алфавиту
Хоккеисты СССР
Хоккеисты с мячом СССР
Футболисты СССР
Спортсмены нескольких видов спорта
Игроки ХК ВВС МВО
Игроки ФК ВВС
Погибшие в авиакатастрофе 7 января 1950 года
Похороненные на Кольцовском кладбище (Екатеринбург)